«Брествторчермет» — белорусский футзальный клуб из Бреста. Клуб основан в 2011 году. Прекратил своё существование в 2015 году. Чемпион Беларуси, двукратный обладатель кубка Беларуси.

История 
Клуб создан в 2011 году при предприятии «Брествторчермет», входящем в белорусское государственное объединение «Белвтормет». За первые три сезона клуб занимал второе место в чемпионате Белоруссии, а затем в 2015 году стал чемпионом. Одновременно в сезонах 2012/13 и 2014/15 клуб стал обладателем Кубка Беларуси. Выиграв оба главных трофея, клуб был расформирован.

Достижения 
  Чемпионат Беларуси:
  Чемпион: 2014/15
  2 место: 2011/12, 2012/13, 2013/14
  Кубок Беларуси:
  Обладатель: 2012/13, 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте Белорусской федерации футзала

Клубы по футболу в залах Белоруссии
Спортивные клубы Бреста‎